Die Abkürzung UWR steht für:
 Uhrenwerke Ruhla (VEB Uhrenwerk Ruhla)
 Umweltrecht
 Unterwasserrugby
 Unterwasserroboter

Abkürzung